Tro Bro Leon 2021 – 37. edycja wyścigu kolarskiego Tro Bro Leon, która odbyła się 16 maja 2021 na trasie o długości 207 kilometrów wokół miejscowości Lannilis. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2021
2021 we Francji